Ariana Marie (Dallas, Texas; 15 de março de 1993) é uma atriz pornográfica estadounidense.

Biografia 
Ariana Marie nasceu na cidade texana de Dallas, em março de 1993, no seio de uma família com ascendência irlandesa, alemã, belga e porto-riquenha. É a caçula de três irmãos. Sua família mudou-se quando era pequena para Clearwater na Flórida, por motivos de trabalho de seu pai. Nessa cidade cresceu e se graduou.

Estreou na indústria pornográfica em setembro de 2013, aos 20 anos de idade. Sua primeira cena foi para o portal PornPros com Giselle Mari e Danny Mountain.

Desde o início, tem trabalhado para estudios como Mile High, Bang Productions, Adam & Eve, Girlfriends Filmes, Kick Ass Pictures, Evil Angel, Pure Play Média ou Pulse Distribution. Ademais, tem trabalhado para sites como Mofos, Bang Bros, Passion HD, Digital Desire e Naughty America.

Em novembro de 2014 foi escolhida como Pet of the Month pela revista Penthouse. Nesse mesmo mês foi eleita também Twistys Treat of the Month do portal Twistys.

Em 2015 foi indicada nos Prêmios AVN e XBIZ à Melhor atriz revelação. Nesse mesmo ano foi indicada nos AVN na categoria de Melhor cena de trio M-H-M por Keisha junto a Keisha Grey e Manuel Ferrara.

Em 2016 destacam-se as indicações de trios nos Prêmios AVN, à Melhor cena de trío H-M-H por Slut Puppies 9 (junto a Jules Jordan e Chris Strokes) e Melhor cena de trío M-H-M por Just Jillian, com Jillian Janson e Erik Everhard.

Alguns títulos de seu filmografía são Art of Anal Sex 2, Au Natural, Art of Romance 3, Casting Couch Amateurs 9, Cuddles, Facialized, She's So Small 2, Slutty Times At Innocent High 3, Super Cute ou Too Small To Take It All 7.

Já rodou mais de 330 filmes como atriz.

Prêmios e indicações

Referências

Ligações externas 

 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ariana Marie.
 Sitio web oficial
 Ariana Marie em Twitter
 Ariana Marie em Instagram
 Ariana Marie em Internet Movie Database 
 Ariana Marie em Internet Adult Film Database (en inglés)
 Ariana Marie em Adult Film Database 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos